

Nom de famille 

 Tucker Fredricks (1984-)
 Charles D. Fredricks (1823-1894)
 Ellsworth Fredericks (1904-1993)